Adria – miasto we Włoszech
 Adria – imię żeńskie, zdrobnienie imion Adriana, Adrianna
 adria – tkanina wełniana
 Adria – lokal w Warszawie otwarty w 1931
 Adria – kinoteatr w Bydgoszczy
 Adria Airways – słoweńskie narodowe linie lotnicze, należące do sojuszu Star Alliance
 Adria Mobil – słoweńskie przedsiębiorstwo produkujące przyczepy kempingowe i samochody typu kamper
 Wielka Adria – kontynent znajdujący się pod Europą